Ла-Бурдіньє́р-Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Орлеана, 16 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 613,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Бурдіньєр-Сен-Лу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар